Олег Муссович Цеков (род. 17 ноября 1966, Челябинск, РСФСР, СССР) — российский военачальник, генерал-лейтенант (2020). Заместитель начальника Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации с 18 сентября 2020 года.

Биография 
Родился 17 ноября 1966 года в городе Челябинск.

С 1984—1988 год — курсант 3-го взвода 9-й роты Челябинского высшего танкового командного училища имени 50-летия Великого Октября.

Проходил службу в Туркестанском, Закавказском, Забайкальском, Сибирском и Северо-Кавказском военных округах, а также в Монголии на различных командных должностях.

С 2007 по 2009 — командир 74-й отдельной гвардейской Звенигородско-Берлинской мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Сибирского военного округа.

С 2009 по 2011 — слушатель факультета национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

С июня 2011 г. — командир 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады Береговых войск Северного флота ВМФ Российской Федерации.

21 февраля 2015 г. Указом Президента Российской Федерации № 91 присвоено воинское звание генерал-майор.

С декабря 2015 — начальник штаба — первый заместитель командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа.

С 5 июля 2017 года — начальник штаба — первый заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

С августа 2018 года — командующий 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

Указом Президента РФ № 143 от 20 февраля 2020 года присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

С 18 сентября 2020 года — заместитель начальника Общевойсковой академии Вооружённых Сил Российской Федерации.

Участник боевых действий.

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством 3-й степени» с мечами,
 Орден «За заслуги перед Отечеством 4-й степени» с мечами,
 Орден Александра Невского,
 Орден Кутузова,
 Два «Ордена Мужества»,
 Орден «За военные заслуги»,
 Орден Почёта,
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени,
 Две медали «За отвагу»,
 Медаль «За боевые заслуги»,
 Медаль «За отличие в воинской службе» 1-й степени,
 Медаль «За отличие в воинской службе» 2-й степени,
 Ведомственные награды Минобороны СССР и РФ.

Ссылки 
 Биография на сайте выпускников ЧВТКУ

Примечания 

Танкисты СССР
Выпускники Челябинского высшего танкового командного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командующие общевойсковыми армиями
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине